Калашников, Александр Петрович:
 Калашников, Александр Петрович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Калашников, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8034; 26 ноября 1848.
 Калашников, Александр Петрович (род. 1964) — директор ФСИН России (2019—2021), генерал-лейтенант.